Хриса Димулиду () е гръцка писателка. От 2009 година се подписва като Хрисиида Димулиду (Χρυσηίδα Δημουλίδου). Договорът ѝ с нова издателска къща е наричан „най-скъпата транскрипция в гръцката литература“.

Биография 
Родена е на 24 юли 1957 година в македонския град Сяр, Гърция. Заминава да живее в Атина, където става стюардеса в „Олимпиаки Аеропория“. Едновременно работи като журналистка за списание „Дискомода Ин“. В 1997 година публикува първата си книга „Розите не винаги миришат“ (Τα τριαντάφυλλα δε μυρίζουν πάντοτε) с издателство „Ливани“, с които до 2008 година издава 18 свои творби. В 2005 година пише първата си детска приказка. От 2009 година работи с издателство „Психогиос“, с които издава 12 книги. От 2013 година започва да издава приказки с издателство „Диапласи“.

Всичките ѝ книги стават бестселъри. За книгата си „Не стреляйте по булката“ (Μην πυροβολείτε τη νύφη) печели Първа награда на публиката на Кипър и е номинирана за наградата на публиката на Гърция. В 2011 година е отличена от родния си град Сяр за приноса си към литературата. Книгите ѝ са превеждани на английски, чешки, португалски, турски и други. Димулиду е оминирана за наградата „Жена на годината 2011“ в категорията за писатели за книгата „Кръстопът на душите“ (Το Σταυροδρόμι των ψυχών).

Същевременно пише сценарии, текстове на песни и се занимава с живопис чрез създаване на колажи.

Творчество

Издателство „Ливани“

Романи 
 Χρύσα Δημουλίδου, Τα τριαντάφυλλα δε μυρίζουν πάντοτε, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 1997, ISBN 960-236-862-4, σσ. 257
 Χρύσα Δημουλίδου, Το βαλς των πορσελάνινων άστρων, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 1999, ISBN 960-14-0131-8, σσ. 282
 Χρύσα Δημουλίδου, Πόθοι στα φτερά των αγγέλων, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 1999, ISBN 960-14-0081-8, σσ. 261
 Χρύσα Δημουλίδου, Όταν το χιόνι χόρεψε με τη φωτιά, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 1999, ISBN 960-14-0018-4, σσ. 205
 Χρύσα Δημουλίδου, Άντρες; Ευχαριστώ, δε θα πάρω, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2000, ISBN 960-14-0237-3, σσ. 316
 Χρύσα Δημουλίδου, Η γυναίκα της σοφίτας, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2001, ISBN 960-14-0404-X, σσ. 324
 Χρύσα Δημουλίδου, «Τον άντρα σου κεράτωνε και μάγια μην του κάνεις», εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2002, ISBN 960-14-0575-5, σσ. 267
 Χρύσα Δημουλίδου, Ο γιος της βροχής, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2003, ISBN 960-14-0763-4, σσ. 349
 Χρύσα Δημουλίδου, Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2004, ISBN 960-14-0941-6, σσ. 414
 Χρύσα Δημουλίδου, Τα δάκρυα του Θεού, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2005, ISBN 960-14-1083-Χ, σσ. 440
 Χρύσα Δημουλίδου, Μην πυροβολείτε τη νύφη, εκδ. Λιβάνη, 2006, ISBN 960-14-1208-5, σσ. 334
 Χρύσα Δημουλίδου, Το φιλί του δράκου, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2007, [αστυνομικό], ISBN 978-960-14-1475-1, σσ. 464
 Χρύσα Δημουλίδου, Οι δαίμονες δεν έχουν όνομα, εκδ. «Ψυχογιός», Αθήνα 2016

За деца 
 Χρύσα Δημουλίδου, Ο Πρασινοπασχαλιάς, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα, 2005, ISBN 960-14-1022-8, σσ. 28
 Χρύσα Δημουλίδου, Η φαντασμένη Τριανταφυλλιά, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα, 2005, ISBN 13-978-960-14-1147-7, σσ. 40
 Χρύσα Δημουλίδου, Η μαργαριταρένια πολιτεία, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα, 2007, ISBN 978-960-14-1421-8, σσ. 44
 Χρύσα Δημουλίδου, Το αστεράκι που έπεσε στη γη, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα, 2007, ISBN 978-960-14-1621-2, σσ. 28

Други 
 Χρύσα Δημουλίδου, Σουίτα στον παράδεισο, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα, 2008, [έρευνα-δοκίμιο], ISBN 960-14-1762-1, σσ. 580
 Χρύσα Δημουλίδου και επτά άλλοι συγγραφείς Ένα κομμάτι ουρανού, εκδ. Λιβάνη, 2008, ISBN 978-960-14-1762-2, σσ. 581

Издателство „Психогиос“

Романи 
 Χρυσηίδα Δημουλίδου, Το σταυροδρόμι των ψυχών, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα, 2009, ISBN 978-960-453-555-2, σσ. 464
 Χρυσηίδα Δημουλίδου, Μερσέντες Χιλ, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα, 2010, ISBN 978-960-453-801-0, σσ. 504
 Χρυσηίδα Δημουλίδου, Οι αγγελιοφόροι του πεπρωμένου, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα, 2011, [Συνέχεια: Σταυροδρόμι των ψυχών], ISBN 978-960-496-099-6, σσ. 512
 Χρυσηίδα Δημουλίδου, Ο λύκος της μοναξιάς, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα, 2011, ISBN 978-960-496-438-3, σσ. 536
 Χρυσηίδα Δημουλίδου, Οι τρεις υποσχέσεις, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα, 2012, ISBN 978-960-496-553-3, σσ. 552
 Χρυσηίδα Δημουλίδου, Το σπίτι των σκιών, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα, 2013, ISBN 978-960-496-980-7, σσ. 592
 Χρυσηίδα Δημουλίδου, Το κελάρι της ντροπής, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα, 2014
 Χρυσηίδα Δημουλίδου, Το μάτι του βοριά, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα, 2015
 Χρυσηίδα Δημουλίδου, Μάντεψε ποιος θα φύγει απόψε, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα, 2015

За деца 
 Χρυσηίδα Δημουλίδου, Ο Ελληνούλης το χάρτινο καραβάκι, Εικον. Μάρω Αλεξάνδρου, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα, 2011, ISBN 978-960-453-943-7, σσ. 32
 Χρυσηίδα Δημουλίδου, Μπόινγκ το θαρραλέο αεροπλανάκι, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα, 2014

Външни препратки 
 Εθνικό Κέντρο Βιβλίου - Βιβλιονέτ, Δημουλίδου, Χρύσα
 Ιστοσελίδα εκδόσεων Ψυχογιός, Χρυσηίδα Δημουλίδου
 Ιστοσελίδα εκδόσεων Λιβάνη, Χρύσα Δημουλίδου

Бележки 

Родени в Сяр
Гръцки писатели
Македонски гърци
Гръцки детски писатели
Гръцки романисти